Certhioidea — надродина співочих горобцеподібних птахів. Виокремлена у 2004 році з надродини Sylvioidea.

Систематика 
Група включає близько 150 видів у 5 родинах:
 Підкоришникові (Certhiidae) — 10 видів
 Комароловкові (Polioptilidae) — 20 видів
 Повзикові (Sittidae) — 28 видів
 Стінолазові (Tichodromidae) — 1 вид
 Воловоочкові (Troglodytidae) — 88 видів

Філогенія

Примітки 

Горобцеподібні
Надродини птахів